Coppa del Brasile 2016 – edizione della competizione di calcio maschile brasiliana
 Coppa del Brasile 2016 – edizione della competizione di pallavolo femminile brasiliana
 Coppa del Brasile 2016 – edizione della competizione di pallavolo maschile brasiliana